Sata steht für:
 Sáta, Gemeinde in Ungarn
 Såta, ein Nunatak (Fels) im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Kap Sata, südlichster Punkt der japanischen Insel Kyūshū
 Titularbistum Sata

Personen:
 Aihiko Sata (1871–1950), japanischer Mediziner
 Sata Ineko (1904–1998), japanische Schriftstellerin
 Michael Sata (1937–2014), sambischer Politiker

SATA steht als Abkürzung für:
 Serial ATA (auch: S-ATA), Verbindung für den Datenaustausch zwischen Prozessor und Festplatte
 SATA (Unternehmen), deutsches Unternehmen der Lackiertechnik
 S.A. de Transport Aérien, schweizerische Charterfluggesellschaft
 SATA Air Açores, portugiesische Regionalfluggesellschaft
 SATA Internacional, portugiesische Fluggesellschaft, siehe Azores Airlines

Siehe auch:
 Satta

Abkürzung